Vertigo může být:

v biologii

Vertigo O. F. Müller, 1774, rod drobných měkkýšů

v kultuře

 Vertigo Records, britské hudební vydavatelství
 Vertigo (film), film Alfreda Hitchcocka z roku 1958
 Vertigo (album, John 5)
 Vertigo (album, Jackie McLean)
 Vertigo (album, Billie Myers)
 Vertigo (píseň, U2)
 aktuální název hudebního uskupení, které dříve působilo pod jménem Vertigo quintet

v medicíně

 závrať,  pocit porušené rovnováhy, diagnóza R42

Externí odkazy